Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1912 rozegrano w dniach 24 czerwca – 8 lipca na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Herbert Roper Barrett /  Charles Dixon -  Max Décugis /  André Gobert, 3–6, 6–3, 6–4, 7–5

Przypisy

Bibliografia 
 

1912 w tenisie ziemnym
1912 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019